Tichonrawow ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Klawdijewitsch Tichonrawow (1900–1974), sowjetischer Ingenieur
 Nikolai Sawwitsch Tichonrawow (1832–1893), russischer Philologe
 Wjatscheslaw Wladimirowitsch Tichonrawow (* 1985), russischer Bogenbiathlet